David Hollestelle (bariton) (1916-2001), Nederlands bariton
 David Hollestelle (gitarist)